St. Mark’s Episcopal Cathedral ist der Name folgender Kirchengebäude in den Vereinigten Staaten:

 St. Mark’s Episcopal Cathedral (Minneapolis)
 St. Mark’s Episcopal Cathedral (Seattle)

Siehe auch:
 St. Mark’s Episcopal Church